Craze ist der Familienname folgender Personen:

 Galaxy Craze (* 1970), amerikanische Schauspielerin
 Michael Craze (1942–1998), britischer Schauspieler
 Peter Craze (* 1946), britischer Schauspieler
 Tommy Craze (* 1995), australisch-polnischer englischsprechender YouTuber

Craze ist außerdem der Künstlername von:
 DJ Craze (* 1977), nicaraguanischer DJ